Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Manuela Maleeva-Fragniere 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (primo turno)
 Monica Seles (Campionessa)

 Manuela Maleeva-Fragniere (finale)
 Jana Novotná (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1990